Přesmyk (metateze) může být:

V chemii:
 Molekulový přesmyk – reakce, při které jde o změnu jedné sloučeniny v jinou, pouhým přeskupením atomů uvnitř molekuly, aniž by se přitom změnil její souhrnný (sumární) vzorec.
 Metateze (chemie) – reakce mezi dvěma sloučeninami, které si při ní vymění chemické skupiny.
 Průmyslově významným případem je metateze olefinů.

V imunologii:
 Izotypový přesmyk – změna produkce nezralých B-buněk na jiný izotyp protilátek.

V jazykovědě:
 Metateze (lingvistika) – vzájemná výměna polohy hlásek ve slově.

V geologii:
 Kerný přesmyk (přesmyk tektonické kry) – jev, kdy vlivem tlaku okolní horniny dochází k nadzvedávání jedné části podél společné zlomové plochy obou částí původní kry. Jedna část původní kry klesá, druhá se zvedá. Pokud dojde k nadzvednutí jedné části o výšku, která je stejná nebo vyšší než síla kry v místě zlomové plochy, dochází zpravidla k přesmýknutí jedné části přes druhou – překryjí se.

V technice:
 V technice je možno takovýmto stavem označit přesmýknutí řemene z jedné řemenice na druhou, např. u stolních nebo stojanových vrtaček nebo i menších soustruhů, kde se tímto způsobem provádí změna převodového poměru převodu.

Na železnici:
 Přesmyk je stavba (vedení kolejí) umožňující přejezd vlaků mezi kolejemi/tratěmi bez narušení jízdy vlaků jedoucích po jiné koleji.

Externí odkazy